Die Prva Crnogorska Liga 2019/20 war die 14. Saison der höchsten montenegrinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 3. August 2019 eröffnet. Nach dem 23. Spieltag (7. März 2020) wurde sie wegen der COVID-19-Pandemie in Montenegro unterbrochen. Am 20. Mai 2020 gab der FSCG bekannt, dass die Meisterschaft am 30. Mai 2020 mit dem 24. Spieltag wieder aufgenommen wird. Am 7. Juli 2020 setzte der FSCG aufgrund der anhaltenden Pandemie den 31. Spieltag als Saisonende fest. Die Abstiegs-Relegation wurde noch durchgeführt. Titelverteidiger war der FK Sutjeska Nikšić.

Meister wurde FK Budućnost Podgorica.

Modus 
Die zehn Mannschaften treten an 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Der Achte und Neunte spielen eine Relegationsrunde, der Letzte steigt direkt ab.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielt gegen den Dritten der zweiten Liga, sowie der Zweite der zweiten Liga gegen den Neunten.

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20